Soulgrind (skaten), een term uit het stuntskaten
Soulgrind (band), een Finse black metalband